Hegeholz steht für:

 Hegeholz (Boren), Ortsteil von Boren in Schleswig-Holstein.
 Siegmund Hegeholz (1959–2022), deutscher Behindertensportler und Paralympionide